Peter Koštial (ur. 29 sierpnia 1979) – słowacki skoczek narciarski. Reprezentant klubu LKS Dukla Bańska Bystrzyca. Zwycięzca konkursu o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich. Medalista mistrzostw Słowacji.

Przebieg kariery 
Najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajął 8 lipca 2000 w Velenje. W jednoseryjnym konkursie zajął 5. miejsce po skoku na odległość 89,5 metra. W tym samym sezonie uplasował się na najwyższej w karierze 118. pozycji w klasyfikacji generalnej cyklu.

Dwukrotnie startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, lecz nigdy nie wystartował w konkursie głównym. Miało to miejsce w sezonie 1998/1999 na Velikance w Planicy. W kwalifikacjach do drugiego konkursu zajął ostatnie miejsce po upadku na 75. metrze.

Latem 1999 zwyciężył w konkursie letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich rozegranych na Średniej Krokwi w Zakopanem. Wyprzedził bezpośrednio zdobywców tytułu Adama Małysza i Roberta Mateję oraz brązowego medalistę Łukasza Kruczka. Rok później zajął szóste miejsce w konkursie o Puchar Prezesa Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.

Stawał na podium mistrzostw Słowacji w skokach narciarskich – w 2000 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, powtarzając ten wynik rok później.

W styczniu 2005 był uczestnikiem zimowej uniwersjady organizowanej w Seefeld i Innsbrucku. W indywidualnych konkursach na normalnej i dużej skoczni zajął odpowiednio 39. i 34. miejsce. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS wystąpił 12 marca 2005 w Zakopanem, gdzie zajął 68. miejsce.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Od sezonu 1999/2000

Przypisy 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979